

Sigle 
 Atacama Submillimeter Telescope Experiment

Nom 
 aste (branche de fruits sur la vigne).

Toponyme 

Aste (en italien Asti) ville du Piémont, en Italie.
Aste est un petit bourg de la commune de Lääne-Saare du comté de Saare en Estonie.
 Aste küla est un village de la commune de Lääne-Saare du comté de Saare en Estonie.

Patronyme 

 Giuseppe D'Aste (1881-1945), est un sculpteur franco-italien.
 Marcello d'Aste (1657-1710), est un cardinal italien.
 Marcello Amero D'Aste-Stella (1853-1931), est un amiral et homme politique italien.
 Morgan Aste (1983 à Clermont-Ferrand, est un culturiste et homme de force français.
 Paul Aste (1916 à Matrei in Osttirol, est un bobeur et lugeur autrichien.
 Stefano d'Aste (1974-), est un pilote automobile italien.